José Molina, conjunto del nombre propio José y el apellido Molina, puede referirse a:

Personajes 
 José Molina (1975), beisbolista (cácher) portorriqueño (:w:en).
 Jose Molina (19??), escritor portorriqueño (:w:en).
 José Ángel Molina (19??), boxeador portorriqueño.
 José Antonio Molina Miniño (1960), músico dominicano.
 José Gaspar Molina (19??), futbolista hondureño.
 José Francisco Molina (1970), futbolista español.
 José Luis Molina Porras (19??), futbolista mexicano.
 José Rafael Molina Ureña (1921–2000), político dominicano.
 José Luis "Chuti" Molina (1964), entrenador y director deportivo español.